Andy Roddick, Amerikaans tennisser
Anita Roddick, Brits ondernemer